Bolten ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Bolten (1903–1984), niederländische Schwimmerin
 August Bolten (1812–1887), deutscher Schiffsmakler und Reeder
 Carl Alexander Bolten (1805–1899), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Dietmar Artzinger-Bolten (1940–2023), deutscher Fußballfunktionär
 Edmund Bolten (1882–1949), deutscher Architekt
 Guido Bolten (* 1961), deutscher Journalist
 Heinrich Bolten-Baeckers (1871–1938), deutscher Bühnenautor, Liedtextdichter, Verleger, Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Helene Bolten-Baeckers, Übersetzerin
 Joachim Friedrich Bolten (1718–1796), deutscher Arzt und Zoologe

 Johannes Bolten (1893–1982), Gründer der Bolta Werke
 Jürgen Bolten (* 1955), deutscher Kultur- und Kommunikationswissenschaftler

 Joshua Bolten (* 1955), amerikanischer Politiker
 Michael Christopher Bolten (* 1991), amerikanischer Schauspieler
 Niklas Bolten (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Sandra Bolten (* 1970), deutsche Richterin am Sozialgericht und Verfassungsrichterin
 Uwe Bolten (* 1959), deutscher Radrennfahrer
 Vera Bolten (* 1976), deutsche Musicaldarstellerin
 Wim Bolten (1901–1971), niederländischer Leichtathlet

Bolten steht für:
 Bolten (Berg), Berg in der Antarktis
 Privatbrauerei Bolten, Korschenbroich

Siehe auch:
 Bolden